Кальярский (Каларийский) — происхождением из Кальяри на острове Сардиния:
 мученики Эмилиан (I или II век); Сатурнин (ум. 304);
 Люцифер Кальярский (ум. 370/371) — епископ Кальяри (353—370/371), известный своей активной борьбой против арианства; его последователи — люцифериане;
  — юдекс (правитель) Кальяри (с 1188).
  — часть Тирренского моря.
  — христианский не православный кафедральный собор.

См. также 
 Кальяри (значения)